Grzesinski ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Grzesinski (1879–1947), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD)
 Mats Grzesinski (* 2000), deutscher Handballspieler